Черното огледало е британски научно-фантастичен антологичен сериал. Създаден от Чарли Брукър, сериалът е центриран около тъмни и сатирични теми, които разглеждат модерното общество, особено по отношение на неочаквани последствия от новите технологии. Епизодите са самостоятелни произведения обикновено в алтернативно настояще или близкото бъдеще. Сериалът е излъчен по британския канал Channel 4 през 2011 г. През септември 2015 г. Нетфликс поръчва трети сезони, състоящ се от 12 епизода. По-късно е взето решение епизодите да са шест. Третият сезон е излъчен на 21 октомври 2016.

Сезони

Епизоди

Сезон 1 (2011)

Сезон 2 (2013)

Коледен епизод (2014)

Сезон 3 (2016) 

Списъци с епизоди на научнофантастични сериали